El término ABM puede referirse:

En informática
 a Asynchronous Balanced Mode (Modo Compensado Asincrónico), un modo de comunicación del HDLC y protocolos derivados;
 a Altas, Bajas y Modificaciones, el nombre español dado a Create, Read, Update and Delete, siglas que designan las operaciones básicas del almacenamiento persistente;

En finanzas
a la Asociación de Bancos de México, la agrupación de los principales grupos financieros de México.

Siglas